Ламе может означать:

 Ламе́, Габриель — французский математик, механик и инженер.
 Ла́ме, Кинтин — борец за права коренного населения Колумбии.
 Ламе — коммуна во Франции, департамент Алье
 Ламе — деревня и супрефектура в Чаде
 Ламе — парча с шитьём металлическими нитями.
 Ламе — крупный древний ударный кратер в юго-восточной материковой части видимой стороны Луны.

См. также 
 Ламе-Флери